Река Осуга:
 Осуга (приток Тверцы)
 Осуга (приток Вазузы)